

Patronyme 

 François-Marie Labrouste, personnalité politique française ;
 Alexandre Labrouste (1796-1866), son fils, directeur du collège Sainte-Barbe ;
 Théodore Labrouste (1799-1885), son frère, architecte français ;
 Henri Labrouste (1801-1875), son frère, architecte français, notamment de la bibliothèque Sainte-Geneviève et de la Bibliothèque nationale de France ;
  (1874-1948), sismologue français.

Toponyme 

 Rue Labrouste, voie du  ;
 Salle Labrouste, salle de lecture de la Bibliothèque nationale de France.

Personnage de fiction 

 Florent-Claude Labrouste, personnage de Sérotonine de Michel Houellebecq.